ESS, ess eller äss kan syfta på: 

 ESS – en sameuropeisk forskningsanläggning som för närvarande byggs i Lund, se European Spallation Source
ESS - Evolutionärt stabil strategi, ett begrepp inom biologi
 ESS – flera Basic Service Set i samarbete inom ett WLAN (IEEE 802.11), se Extended Service Set
 ESS – en fotbollsklubb från Sousse i Tunisien, se Étoile Sportive du Sahel
 Ess-dur – en tonart
 Ess (spelkort) – en av tretton valörer i en standardkortlek
 Ess (ton) – namnet på tonen som ligger en halvton under E i det västerländska tonsystemet, se Ton (ljud)
 Ess (äss) – en skicklig person, se exempelvis flygaräss